Die Liste der Bodendenkmale in Heidesee enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Heidesee und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Heidesee aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Heidesee
Heidesee